Henri Tournier, een Zwitserse entomoloog
 Michel Tournier, een Franse schrijver
 Walter Tournier, een Uruguayaanse producent, scenarioschrijver en regisseur
 Yann Tournier, een voormalig Franse wielrenner